Отпеча́ток:
 Отпечаток (палеонтология) — разновидность фоссилий
 Отпечаток (фильм) — фильм 2006 года

См. также
 Отпечатки пальцев